Ebbers ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Ebbers (1941–2020), kanadischer Manager und Krimineller
 Denny Ebbers († 2015), niederländischer Judoka
 Hendrikus Andreas Ebbers (* 1961), niederländischer Ökonom
Herbert Ebbers (* 1934), deutscher Radsportler 
 Ilona Ebbers (* 1970), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Marius Ebbers (* 1978), deutscher Fußballspieler